Mörderspiele steht für:
 Killerspiele, Terror-, Mord- und Gewaltverherrlichende extremistische Computerspiele.
 Tatort: Mörderspiele, ist ein deutscher Fernsehkrimi von Stephan Meyer aus dem Jahr 2004.